Osoby o tym nazwisku:
 Frederick Moloney – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk
 Janel Moloney – amerykańska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa